Јота (-{yotta}-; симбол Y) је СИ префикс у СИ систему јединица који означава 1024 или 1 000 000 000 000 000 000 000 000.

Усвојен 1991. године, долази из грчког ὀκτώ (-{okto}-), што значи осам, јер је једнак са 10008.

За сада, јота је највећи и последњи потврђени СИ префикс.

Види још
 СИ префикс
 бинарни префикс

Спољашње везе
 -{BIPM}- вебсајт

СИ префикси